Бейшехир може да се отнася за:

 Бейшехир, езеро в Турция;
 Бейшехир, град на едноименното езеро.